Jah může označovat:

 Jah nebo Yah – v češtině i angličtině, je zkrácená forma Tetragrammatu, používaná v Bibli, především v žalmech.

 Jah – rastafariánský náboženský pojem.

 Jah (bůh) – jednoho ze staroegyptských bohů, též Iah.